

Patronyme 

 Alexandra Byrne (née en 1962), costumière britannique ;
 Barry Byrne (1883-1967), architecte américain  ;
 Catherine Byrne (née en 1956), femme politique irlandaise ;
 Cliff Byrne (né en 1982), footballeur irlandais ;
  ;
 Donald Byrne (1930–1976), un des meilleurs joueurs d'échecs des États-Unis entre 1950 et 1960 ;
 Donn Byrne (1889-1928), écrivain américain  ;
 Eddie Byrne (1911-1981), acteur irlandais ;
 Emma Byrne (née en 1979), footballeuse irlandaise ;
 Ethna Byrne-Costigan (1904-1991), universitaire et écrivaine irlandaise ;
  ;
 Gabriel Byrne (né en 1950), acteur et producteur irlandais ;
  ;
 Gonçalo Byrne (né en 1941), architecte portugais ;
 Greg Byrne (1960-), avocat et homme politique canadien ;
 Helen Byrne, mathématicienne britannique ;
  ;
 Jack Byrne (né en 1996), footballeur irlandais ;
 Jane Byrne (1933-2014), femme politique américaine, maire de Chicago ;
 Jasmine Byrne (1985-), actrice porno américaine ;
 Jason Byrne (né en 1978), footballeur irlandais ;
 John Byrne (né en 1950), auteur de bandes dessinées britannique ;
 John Frederick Byrne (né en 1961), footballeur irlandais ;
 Johnny Byrne (1939-1999), footballeur anglais ;
 Julie Byrne (née en 1990), auteur-compositrice-interprète américaine ;
 Lee Byrne (né en 1980), joueur gallois de rugby ;
 Mary Ann Byrne (1854-1894), nationaliste irlandaise ;
 Mary Elizabeth Byrne (1880-1931), linguiste, poétesse et journaliste irlandaise ;
 Mary Byrne (1850-1936), témoin de l'apparition à Knock ;
 Mary Byrne (1959-), chanteuse irlandaise ;
 Michael Byrne (né en 1943), acteur anglais ;
 Olive Byrne (1904-1985), partenaire de William Moulton Marston ;
 Paul Jeffrey Byrne (né en 1974), acteur américain ;
 Patrick Byrne (1888-1950), missionnaire, évêque, préfet apostolique ;
 Patsy Byrne (1933-2014), actrice britannique ;
 Peter Byrne (né en 1948), basketteur australien ;
 Peter Byrne (1928-2018), acteur britannique ;
 Rhonda Byrne (née en 1951), productrice et auteure australienne de télévision, auteure de livres de développement personnel ;
 Richie Byrne (né en 1981), footballeur irlandais ;
 Robert Byrne (1928-2013), grand maître américain du jeu d'échecs ;
 Roger Byrne (1929-1958), footballeur anglais ;
 Rory Byrne (né en 1944), ingénieur sud-africain, spécialiste de la Formule 1 ;
 Rose Byrne (née en 1979), actrice australienne ;
 Scarlett Byrne (née en 1990), actrice britannique ;
  ;
  ;
 William Byrne (1743-1805), graveur britannique.

Bâtiment 
 James A. Byrne United States Courthouse, palais de justice fédéral situé dans le centre-ville de Philadelphie, aux États-Unis

Patronyme irlandais